Flakholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flakholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Flakholmen (vid Skåldö, Raseborg), Nyland, 
 Flakholmen (vid Strömsö, Raseborg), Nyland,

Se även
Flakholm
Flakaholmen
Flackholmen
Falkholmen

Robotskapade Finlandförgreningar